

Patronyme 

 George Abernethy (1807-1877), entrepreneur américain ;
 James Abernethy (1814-1896), ingénieur civil écossais ;
 John Abernethy (1764-1831), chirurgien et physiologiste britannique ;
 Moira Abernethy (née en 1939), nageuse sud-africaine ;
 Robert Abernethy (né en 1971), nageur australien ;
  ;
 Tom Abernethy (né en 1954), joueur de basket-ball américain ;
 Virginia Abernethy (né en 1934), psychiatre américaine.

Toponyme 

 Abernethy, village de Saskatchewan ;

 Abernethy, village du Perth and Kinross ;
 Forêt d'Abernethy, forêt des Highlands.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme